Anton Rous (1939-), Sloveens jurist en politicus
 Didier Rous (1970-), Frans wielrenner
 Simone Rous (1934-1990), Zwitserse chemica en hooglerares
 Stanley Rous (1895-1986), Engelse voetballer, scheidsrechter, sportbestuurder en FIFA-voorzitter
Rous, het dialect van Sint-Genesius-Rode

Achternaam